Kyōto ist eine japanische Stadt.

Kyoto steht auch für:
 den Asteroiden (4352) Kyoto
 die Präfektur Kyōto
 das Kyoto-Protokoll
 Kyōto Sanga
 die Universität Kyōto
 Kyoto Electronics
 und für Kyoto (Lied), ein Lied von Skrillex
 Kyōto-Shōgi, eine Variante des Shōgis

Siehe auch: